

Patronyme 
 Ally Wollaston (2001-), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Charles Wollaston (1849-1926), footballeur anglais ;
 Elise Margaretta Wollaston (1922-, abréviation en botanique: E.M.Woll.), phycologue ;
 Francis Wollaston (1694-1774), scientifique anglais ;
 Francis Wollaston (1731-1815), un prêtre anglican et astronome anglais, fils du précédent ;
 Frederick Wollaston Hutton (1836-1905), ichtyologiste britannique ;
 John Wollaston (fl. 1742-1775), peintre britannique
 Sandy Wollaston (1875-1930), scientifique et explorateur britannique ;
 Thomas Vernon Wollaston (1822-1878), malacologiste et entomologiste britannique ;
 William Wollaston (1659-1724), philosophe et moraliste rationaliste anglais ;
 William Hyde Wollaston (1766-1828), physicien et chimiste britannique ;

Toponyme

Canada 

 Wollaston (Ontario), canton ;
 les , un groupe d'îles de l'archipel arctique canadien ;
 le lac Wollaston, un lac de la Saskatchewan ;
 la péninsule Wollaston, une presqu'île de l'île Victoria, dans le nord du Canada ;

Chili 

 les îles Wollaston, un archipel situé à l'extrême sud du Chili ;
 l'île Wollaston, la principale île de cet archipel ;

Royaume-Uni 

 Wollaston, un village du Northamptonshire ;
 Wollaston, un village du Shropshire ;
 Wollaston, une banlieue de Stourbridge, dans les Midlands de l'Ouest ;

Autres 

 le prisme de Wollaston, un instrument d'optique ;
 l'objectif à ménisque de Wollaston, un objectif photographique ;
 la médaille Wollaston, prix de la Société géologique de Londres.

Homonymie de patronyme